Вёрман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вёрман, Карл (1844—1933) — германский искусствовед, директор Дрезденской картинной галереи.
 Вёрман, Эрнст (1888—1979) — германский дипломат, руководящий сотрудник Имперского министерства иностранных дел Германии.

См. также 
 Верман